Eduard Ichon ist der Name folgender Personen:

* Eduard Ichon (Unternehmer) (1811–1890), deutscher Unternehmer
 Eduard Ichon (Theaterleiter) (1879–1943), deutscher Regisseur und Theaterdirektor